{{Info/Álbum
 |nome          = The Dark Side
 |tipo          = Álbum
 |artista       = Gregorian
 |capa          = 
 |lançado       =  15 de novembro de 2004
 |gravado       = Nemo Studio
 |gênero        =  
 Fusão de Canto Gregoriano com rock.
 Ambiente negro.
 |duração       = 
 |gravadora     = 	Edel America Records
 |produtor      = 
 |formato       = 
 |último_álbum  = Masters of Chant Chapter IV  (2003)
 |próximo_álbum = The Masterpieces' (2005)
}}The Dark Side é o quinto álbum de Gregorian, o sexto se considerar o álbum Sadisfaction, lançado entre Masters of Chant Chapter IV e Masters of Chant Chapter V. Tecnicamente, ele foi seguido por The Masterpieces, entretanto, The Masterpieces foi só uma coleção de sons anteriormente gravados.
Em algumas áreas, a edição limitada deste álbum foi lançada como Masters of Chant Chapter V gerando algumas confusões quanto ao título que foi usado pelo álbum subsequente.

 Lista de Faixas 
 Standard Edition 
 Hurt (Nine Inch Nails)
 My Immortal (Evanescence)
 The Four Horsemen (Aphrodite's Child)
 Unbeliever
 Where the Wild Roses Grow (Nick Cave and the Bad Seeds e Kylie Minogue)
 Close My Eyes Forever (Lita Ford and Ozzy Osbourne)
 More (Sisters Of Mercy)
 Uninvited (Alanis Morissette)
 The Raven (The Alan Parsons Project)
 Gregorian Anthem
 Ave Satani (The Omen) (Jerry Goldsmith)
 The End (The Doors)
 In The Shadows (The Rasmus)

 Limited Edition (Edição Limitada)
Na Edição Limitada, a música Engel, de (Rammstein), que está entre as trilhas Gregorian Anthem e Ave Satani (The Omen)'', tornou-se a 11ª música.

Special Rock Edition (Edição especial do Rock)
A 'Special Rock Edition' teve 10 músicas. As diferenças para com a "standard edition" são a omissão de "Where the Wild Roses Grow", "Uninvited" e "The End" bem como a largura das trilhas existentes; são mais curtas. Esta edição também incluiu uma edição estendida de "Nothing Else Matters", do primeiro álbum de Gregorian: Masters of Chant.

 "Ave Satani (The Omen)"
 "Hurt"
 "My Immortal"
 "The Four Horsemen"
 "Unbeliever"
 "More"
 "Close My Eyes Forever"
 "Gregorian Anthem"
 "The Raven"
 "Nothing Else Matters" (música bônus) (Metallica)

Álbuns de 2004
Álbuns de Gregorian
Álbuns produzidos pela Nemo Studio